Onderdistrict in Indonesië
 Kauman (onderdistrict van Ponorogo), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Kauman (onderdistrict van Tulungagung), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kauman (Batang), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kauman (Comal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Kauman (Jepara), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Kauman (Juwana), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Kauman (Kaliwiro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Kauman (Kota Kudus), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Kauman (Kemusu), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kauman (Kota Blora), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Kauman (Pekalongan Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kauman (Polanharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kauman (Semarang Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kauman (Wiradesa), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kauman (Baureno), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Kauman (Karangrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Kauman (Kauman), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Kauman (plaats in Ponorogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Kauman (Widodaren), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java